Николай Липкин:
 Липкин, Николай Никитич (?—1855) — Георгиевский кавалер (капитан-лейтенант; № 8505; 26 ноября 1850).
 Липкин, Николай Николаевич (род. 1985) — российский спортсмен-гребец, заслуженный мастер спорта.